Премия Ниренберга (Nierenberg Prize for Science in the Public Interest) — ежегодная американская премия за выдающийся вклад в науку в интересах общества.
Присуждается с 2001 года .
Лауреату вручаются бронзовая медаль и 25 тыс. долларов США.
Была создана благодаря дару семьи Уильяма Ниренберга (1919—2000), члена НАН США, чтобы почтить его память.

Лауреаты 

 2023 - в прошлый раз объявлен 15 сентября 
 2022 — 
 2021 — Вашингтон, Уоррен
 2019 — Даудна, Дженнифер
 2018 — Паабо, Сванте
 2017 — Болден, Чарльз Фрэнк
 
 2015 — Рис, Мартин Джон
 2014 — Поллан, Майкл
 2013 — Кэмерон, Джеймс
 2012 — Даниэль Паули
 
 2010 — Айра Флэтоу
 2009 — Докинз, Ричард
 2008 — Хансен, Джеймс
 2007 — Вентер, Крейг
 2006 — Мур, Гордон
 2005 — Аттенборо, Дэвид
 2004 — Гудолл, Джейн
 2003 — Джейн Любченко
 2002 — Кронкайт, Уолтер
 2001 — Уилсон, Эдвард Осборн

Примечания

Ссылки 
 Nierenberg Prize for Science in the Public Interest  on Scripps Institution of Oceanography site
 Request For Nominations, Nierenberg Prize For Science In The Public Interest (Dec. 1)

Ниренберга, премия
Награды, появившиеся в 2001 году
Научные награды США
Списки лауреатов премий
Премии США